Žemlička může být:

 malá žemle, zdrobnělina základního slova
 Žemlička (přírodní památka), přírodní památka v okrese České Budějovice
 krásnoporka žemlička (Albatrellus confluens) – jedlá houba

příjmení osob
 Bohumil Žemlička (1938–2013) – český malíř a ilustrátor
 František Žemlička (politik) (1867–1945) – český politik, poslanec Říšské rady
 František Žemlička (sochař) (1892–1971) – český sochař
 Josef Žemlička (malíř) (1923–1980) – český malíř a karikaturista
 Josef Žemlička (* 1946) – český historik
 Richard Žemlička (* 1964) – český hokejista